Das Wort Petze steht für:
 eine Bezeichnung in der Schülersprache, siehe Petzen (Tätigkeit)
 einen Denunzianten, siehe Denunziation

Der Name Petze bezeichnet:
 einen Ortsteil Petze der Gemeinde Sibbesse, Niedersachsen

Siehe auch: